Радислав Югович (; 1915, Косич — июль 1943, Маглай) — югославский военнослужащий Королевской сухопутной армии и Народно-освободительной армии Югославии, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился в 1915 году в деревне Косич недалеко от Даниловграда. Окончил школу в Даниловграде и экономическую академию в Подгорице. Поступил позднее в военную школу офицеров резерва, в 1940 году был призван в Королевскую армию Югославии, дослужился до звания младшего лейтенанта. Участвовал в Апрельской войне, после капитуляции Югославии скрывался у себя дома.

В дни восстания в Черногории Радислав возглавил взвод, который освобождал Даниловград, а на Вели-Брде командовал целой ротой. В октябре 1941 года возглавил роту Косоволушского батальона, в начале 1942 года вошёл в 1-ю роту ударного батальоан имени Байо Секулича, в которой занимал должность сначала заместителя командира, а затем и самого командира. Вскоре в составе 4-й пролетарской черногорской бригады возглавил 1-ю роту 3-го батальона.

После битвы на Неретве Югович переключился на борьбу с чётниками, в середине мая 1943 года возглавил штаб 2-й пролетарской далматинской ударной бригады. Пал в бою за Маглай в июле 1943 года. Посмертно удостоен звания Народного героя Югославии (указ от 20 декабря 1951).

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Партизанска књига“ Љубљана, „Народна књига“ Београд, „Побједа“ Титоград, 1982. година.
 Српски биографски речник (књига четврта). „Матица српска“ Нови Сад, 2009. година.

Югославские партизаны
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии